Vopli Vidopleasova () este o formație de muzică alternativ-rock din Ucraina.

Membrii 
 Oleg Skripka (1986-prezent)
 Nikolai Usatîi (2017-prezent)
 Serghei Sahno (1986-prezent)
 Evghenii Rogacievskii (1996-prezent)
 Iurii Zdorenko (1986-1993)
 Alexandr Pipa (1986-2007)
 Stephane Moufflier (1993-1996)
 Philippe Moja (1993-1995)
 Gerard Christophe (1995-1996)

Discografia 
 Танці (1989)
 Гей, любо! (1991)
 Або або (1992)
 Країна мрій (pilot 1994)
 Закустика (1995)
 Життя в Бордо (1995)
 Музика (singl, 1996)
 Країна мрій (1997)
 Музика (1997)
 Любовь (singl, 1998)
 Хвилі амура (2000)
 День народження (singl, 2001)
 Мамай (singl, 2001)
 Файно (2002)
 Були деньки (2006)
 ВВ на сцені фестивалю „Рок-Січ“ (DVD, 2008)
 Чудовий світ (2013)

Formații rock alternativ
Formații ucrainene